Lampens est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Joannes Lampens (1850-1922), homme politique belge flamand
Juliaan Lampens (1926-2019), architecte brutaliste belge

Voir aussi

Homonymie de patronyme